

Sinopse 
O jogo retorna com quase todos os jogadores da versão arcade do The King of Fighters 2002: Challenge to Ultimate Battle, ainda em batalhas dos sonhos (ignorando a cronologia da série).Com adição de algumas novas fases, personagens extras, e em 27 de Fevereiro de 2015 foi lançada uma versão do jogo portada para PC na plataforma Steam somente para Windows.

Elenco dos Personagens 
 Time do Japão: Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido e Goro Daimon
 Time Fatal Fury: Terry Bogard, Andy Bogard e Joe Higashi
 Time Art of Fighting: Ryo Sakazaki, Robert Garcia e Yuri Sakazaki
 Time Psycho Soldier: Athena Asamiya, Sie Kensou e Bao Hitori
 Time Ikari Warriors: Leona Heidern, Ralf Jones e Clark Steel
 Time Feminino: Mai Shiranui, King e Kasumi Todoh
 Time da Coreia: Kim Kaphwan, Chang Koehan e Choi Bounge
 Time Yagami: Iori, Mature e Vice
 Time KOF '97: Ryuji Yamazaki, Blue Mary e Billy Kane
 Time New Faces: Chris, Shermie e Yashiro Nanakase
 Time K': K', Maxima e Whip
 Time KOF 2000: Vanessa, Seth e Ramon
 Time N.E.S.T.S.: Kula Diamond, Foxy e Angel
 Time das Garotas: Li Xiangfei, May Lee e Hinako Shijou
 Time dos Mestres: Takuma Sakazaki, Heidern e Chin Gentsai
 Time União Asiática: Jhun Hoon, Lin e Shingo Yabuki
 Time dos Clones: Kusanagi, Kyo-1 e Kyo-2
 Personagens Sem Time: Nameless (K9999) e Geese Howard (Nightmare)
 Bosses: Omega Rugal, Goenitz, Krizalid, Zero, Original Zero, Igniz.

Curiosidades 
O jogo teve a "exclusão" do personagem K9999, pois a SNK Playmore não estava mais afiliada à EOLITH, que foi a responsável pela homenagem à Tetsuo Shima, personagem do mangá/anime AKIRA (Katsuhiro Otomo). Assim como boa parte dos personagens da SNK, houve uma forte inspiração da personagem Tetsuo da obra com a personagem K9999. Até mesmo os golpes especiais têm uma clara referência a ele.

Por esse motivo a empresa criou seu próprio personagem, Nameless; que nada mais é que a versão finalizada pela N.E.S.T.S., visto que K9999 foi uma experiencia incompleta de um clone de Kyo Kusanagi e K'.

Ligações externas 
 

Jogos eletrônicos de 2002
Jogos para arcade
Jogos para Dreamcast
Jogos para PlayStation 2
Jogos para Xbox
Jogos de The King of Fighters
Jogos para Neo-Geo
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul